Bred in the Bone – film del 1913 diretto da Wilfred Lucas
 Bred in the Bone – film del 1915 diretto da Paul Powell